Duitsland:
Taufkirchen (Mühldorf am Inn)
Taufkirchen (München)
Taufkirchen (Vils)

Oostenrijk:
Taufkirchen an der Pram
Taufkirchen an der Trattnach